Palazzo Lampedusa – palazzo di Palermo, distrutto dai bombardamenti nel 1943
 Palazzo Lampedusa alla Marina – altro nome del Palazzo Lanza Tomasi